Gizmo (engl. Platzhalterwort, etwa „Ding“, „Dingens“, „Dingsbums“) steht für:
 Gizmo, Figur aus dem Film Gremlins – Kleine Monster
 Gizmo, im englischen Sprachgebrauch auch ein Gadget
 Gizmo, Theaterstück von Sir Alan Ayckbourn
 Gizmo5 (früher Gizmo Project), VoIP-Software
 The Gizmo, musikalisches Effektgerät, siehe Gizmotron
 DJ Gizmo (* 1965), niederländischer Techno-DJ und Produzent

Siehe auch:
 Gismo